Salzburg,  ville de Rhénanie-Palatinat en Allemagne.
 Salzburg,  ville et capitale du Land de Salzburg en Autriche.
 Salzburg, nom allemand de la commune française de Château-Salins en Lorraine.

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités